Pousada bezeichnet:

 Pousada, eine Variante von Hotels in portugiesischsprachigen Ländern
 Pousada (A Coruna), Parroquia in der Provinz A Coruna, Spanien
 Pousada (Braga), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Braga, Portugal
 Pousade, Gemeinde im Concelho da Guarda, Portugal